Исламзаде или Ислам-заде () — азербайджанская фамилия. Известные носители:

 Исламзаде, Акиф Гадир оглы (род. 1948) — азербайджанский певец.
 Ислам-заде, Ислам Мамедович (1910—1998) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Исламзаде, Намиг Сарафруз оглы (род. 1974) — азербайджанский лётчик, генерал-майор.